Монастир тринітаріїв у Львові
 Монастир тринітаріїв у Луцьку
 Монастир тринітаріїв у Ржищеві.